Världsmästerskapen i simsport 2023 kommer avgöras i Fukuoka i Japan. Mästerskapet skulle ursprungligen ha arrangerats i Budapest i Ungern men eftersom Guadalajara i Mexiko sade upp arrangörskapet för världsmästerskapen i simsport 2017 flyttades de mästerskapen till Budapest. FINA öppnade då en ny ansökningsprocess och den 31 januari 2016 tilldelades Fukuoka mästerskapen. Mästerskapet flyttades sedan till juli 2023.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sportåret 2023
2023
Internationella sportevenemang i Japan
WP:Projekt Japan